Fusconaia escambia - uma espécie de bivalve da família Unionidae 
Condado de Escambia

Desambiguação